Hynobius tokyoensis (jap. , Tōkyō-sanshōuo) ist eine Schwanzlurchart der Gattung Hynobius, die in Japan verbreitet ist.

Merkmale und Lebensweise 
Hynobius tokyoensis ist mit 8–13 cm Gesamtlänge eine kleine Art der Gattung Hynobius. Die Männchen sind wie bei vielen Arten der Gattung dabei etwas kleiner als die Weibchen. Die Art kommt in Wäldern von Küstengebieten und hügeligen Gebieten vor. Sie brütet in Reisfeldern, Gräben und Quellen, wo sich anschließend auch die Larven entwickeln.

Verbreitungsgebiet und Gefährdung 
Hynobius tokyoensis ist in Japan endemisch und dort in der Region Kanto im Osten Honshūs verbreitet. Die Art wird von der IUCN als gefährdet (Vulnerable) eingestuft. Sie wird bedroht durch den Verlust an Lebensraum aufgrund von Infrastrukturentwicklungen, Wasserverschmutzung, invasiver Arten und Austrocknungen. Sie wird auch für den Heimtierhandel gesammelt.

Systematik 
Der Holotyp TIU 805 ging im Zweiten Weltkrieg verloren. Hynobius tokyoensis hat einen Karyotyp mit 2n = 56. Okamiya et al. (2018) sortiert die Art wie folgt in die Gattung Hynobius ein:

Weiterführende Literatur 
 M. Matsui: Isozyme variation in salamanders of the nebulosus-lichenatus complex of the genus Hynobius from eastern Honshu, Japan, with a description of a new species. In: Japanese Journal of Herpetology. 1987, S. 50–64.
 M. Matsui, K. Nishikawa, Tanabe, Sh. and Misawa, Y.: Systematic study of Hynobius tokyoensis from Aichi Prefecture, Japan: A biochemical survey (Amphibia: Urodela). In: Comparative Biochemistry and Physiology. 2001, S. 181–189.
 M. Matsui, A. Tominaga, T. Hayashi, Y. Misawa, S. Tanabe: Phylogenetic relationships and phylogeography of Hynobius tokyoensis (Amphibia: Caudata) using complete sequences of cytochrome b and control region genes of mitochondrial DNA. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Band 44, 2007, S. 204–207 (doi:10.1016/j.ympev.2006.11.031).
 J. Raffaëlli: Les Urodèles du Monde. 2. Auflage. Penclen, Plumelec, France 2013, ISBN 978-2-9528246-1-3.
 S. N. Stuart, M. Hoffmann, J. Chanson, N. Cox, R. Berridge, P. Ramani, B. Young (Hrsg.): Threatened Amphibians of the World. Lynx Editions, Barcelona 2008, ISBN 978-84-96553-41-5.
 M. Sparreboom: Salamanders of the Old World. The Salamanders of Europe, Asia and Northern Africa. KNNV Publishing, Zeist, Netherlands 2014, ISBN 978-90-5011-485-1.

Einzelnachweise

Weblinks 

Winkelzahnmolche
Hynobiidae
Endemische Amphibie Japans